Бетмен — персонаж коміксів National/DC

Фільми та телесеріали 
 «Бетмен» — серія фільмів.
 Бетмен (серія фільмів)
 Бетмен (телесеріал) — телесеріал 1960-х.
 Бетмен: Мультсеріал («Batman: The Animated Series») — анімаційний серіал 1990-х.

Комп'ютерні ігри 
 Batman: Arkham Asylum
 Batman: Arkham City

Див. також 
 Гері Беттман — комісар Національної хокейної ліги.